Deux navires de lUS Navy on porté le nom dUSS John Adams, d'après John Adams,  président des États-Unis :
 L est une frégate, lancée en 1799 et revendue en 1867 ;
 L est un sous-marin de classe Lafayette, en service de 1964 à 1989.

Voir aussi 
 

John Adams